Hieronder staat een chronologische lijst van premiers van Liechtenstein.

Premiers van Liechtenstein (1921-heden)

Zie ook 
 Lijst van vorsten van Liechtenstein

Geschiedenis van Liechtenstein
Liechtenstein
Premiers